

— село, Круглянський район, Могильовська область
 Прудки — село, Логойський район, Мінська область

Прудки — селище, Багратіоновський район, Калінінградська область
 Прудки — присілок, , Тульська область
 Прудки — селище, , Тамбовська область
 Прудки — присілок, Грязинський район, Липецька область
 Прудки — присілок, Данковський район, Липецька область
 Прудки — присілок, Должанський район, Орловська область
 Прудки — присілок, , Тульська область
  — присілок, Зарайський міський округ, Московська область
 Прудки — присілок, Комарицький район, Брянська область
 Прудки — село, Корочанський район, Бєлгородська область
 Прудки — село, Красногвардійський район, Бєлгородська область
 Прудки — селище, Красногорський район, Брянська область
 Прудки — хутір, Михайлівський район, Волгоградська область
 Прудки — селище, Ертильський район, Воронезька область
 Прудки — присілок, , Тамбовська область
 Прудки — село, Район імені Лазо, Хабаровський край
 Прудки — присілок, Кіровський район, Калузька область
  — село, , Рязанська область
 Прудки — присілок, Корсаковський район, Орловська область
 Прудки — присілок, Мединський район, Калузька область
 Прудки — село, , Тамбовська область
 Прудки — присілок, , Тульська область
 Прудки — хутір, Новооскольський район, Бєлгородська область
 Прудки — присілок, , Тульська область
  — присілок, Омський район, Омська область
 Прудки — хутір, , Івановська область
  — село, Починківський район, Смоленська область
 Прудки — селище, , Рязанська область
  — присілок, Раменський міський округ, Московська область
 Прудки — присілок, Сафоновський район, Смоленська область
 Прудки — присілок, Тербунський район, Липецька область
 Прудки — присілок, Трубчевський район, Брянська область
  — село, Тьомкинський район, Смоленська область
  — присілок, Чеховський міський округ, Московська область
 Прудки — присілок, Шабликінський район, Орловська область
 Прудки — присілок, , Кіровська область